Выхожу́ оди́н я на доро́гу:

 «Выхожу один я на дорогу» — стихотворение Михаила Лермонтова 1841 года.
 «Выхожу один я на дорогу» — романс Елизаветы Шашиной 1861 года на стихотворение Михаила Лермонтова.